Martorano ima više značenja:
 Martorano, Cosenza
 Martorano, Parma